Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Encounter:

 - brigantino da 12 cannoni, varato nel 1805 e naufragato nel 1812.
 - pirocorvetta, varata nel 1846 e radiata nel 1866.
 - pricorvetta della classe Amethyst, varata nel 1873 e radiata nel 1888.
HMS Encounter (1902) - incrociatore protetto della classe Challenger, varato nel 1902, trasferito alla Royal Australian Navy nel 1919, rinominato HMAS Penguin nel 1923 e radiato nel 1932.
 - cacciatorpediniere della classe E, varato nel 1934 e affondato in azione nel 1942.